

Patronyme 
 Enrique Dussel (né en 1934), philosophe, historien et théologien d'origine argentine, naturalisé mexicain ;

Pseudonyme 
 Albert Dussel, pseudonyme donné à Fritz Pfeffer dans le journal d'Anne Frank.

Voir aussi 
 Düssel, petite rivière en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, affluent du Rhin.